Д-р Лакра (англ. Dr. Lakra, настоящее имя Джеронимо Лопес Рамирес, род. 1972) — современный мексиканский художник.

Творчество 
Орлы, черепа и перекрещенные кости, паутина, демоны, летучие мыши, звезды, змеи, розы, русалки, борцы, цепи, колючая проволока, пин-ап модели, богоматери - субкультура татуировки и её образы занимают центральное место в работах Д-р Лакра. Это мексиканский художник-татуировщик, который с конца 1990-х начал выставлять свои рисунки – на бумаге, дереве, найденных объектах, стенах и, конечно же, коже. Его наиболее известные работы – рисунки, сделанные на пожелтевших обложках мексиканских журналов 1950-х годов. Д-р Лакра также наносит свои изображения на семейные портреты, рекламу, японские гравюры и анатомические иллюстрации. В ностальгической манере Д-р Лакра смешивает высокое и низкое, внося в искусство чувственность и символизм татуировок. В последнее время художник расширил свой диапазон, работая с различными медиа, создавая автономные изображения и граффити, а также коллажи с использованием волос и засушенных насекомых.

Персональные выставки 
 2006 Dr Lakra, Kate MacGarry, London (England)
 2003 Dr Lakra, Kate MacGarry, London (England)

Примечания

Источники 
"Art Now Vol.3"  издательства Taschen .

Ссылки 
 Работы художника в Saatchi Gallery 
 Работы художника в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) 
 Kate MacGarry Gallery
 Статья о художнике
 Работы художника на ArtNet 
 Работы художника

Современные художники Мексики
Татуировщики